Redundanz oder redundant (von lateinisch redundantia „Überfluss, Überfülle“) steht für:

 Redundanz (Informationstheorie), ohne Informationsverlust wegzulassende Informationen
 Redundanz (Kommunikationstheorie), mehrfache Nennung derselben Information
 Redundanz (Technik), zusätzliche technische Ressourcen als Reserve
 Überbestimmung, in Mathematik und Geodäsie die Messung zusätzlicher, unbenötigter Größen
 Differenz zwischen der maximalen Entropie und der Entropie eines Textes, siehe Entropie (Kryptologie) #Redundanz
 Genredundanz, siehe Genduplikation

Siehe auch:
 Redundanz-Reduktion (Datenkompression)
 redundantes Akronym (Abkürzungswiederholung)
 redundanter Code (Programmierung)